Maging ist der Ortsname von

 Maging (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Maging (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern